Příjmení Grüner nese více osobností:

 Ignaz Grüner (1816–1901) – rakouský vysoký státní úředník a politik německé národnosti z Čech
 Ivo Grüner (* 1969) – český politik
 Josef Grüner (1883–1943) – český římskokatolický kněz
 Václav Grüner (* 1944) – český politik